Olaszország
Serravalle di Chienti, település Olaszországban, Marche régióban, Macerata megyében
Serravalle Langhe, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Serravalle Pistoiese, település Olaszországban, Toszkána régióban, Pistoia megyében
Serravalle a Po, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében
Serravalle Scrivia, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Serravalle Sesia, település Olaszországban, Piemont régióban, Vercelli megyében
Serravalle vára, vár a szardíniai Bosa városában

 San Marino
Serravalle,  San Marino kilenc városának egyike